Бунге — власна назва.

Персоналії

Прізвище 
 Бунге — німецький рід.
 Бунге, Георг-Фрідріх (1722—1792) — київський аптекар, засновник лютеранської громади у Києві.
 Бунге, Ельза Беата — шведський ботанік.
 Бунге, Маріо (1919—2020) — аргентинський філософ.
 Бунге Микола Андрійович (1842—1915) — російський хімік.
 Бунге Микола Миколайович (1885—1921) — російський хімік.
 Бунге Микола Християнович (1823—1895) — російський економіст, державний діяч.
 Бунге Олександр Андрійович (1803—1890) — російський ботанік.
 Бунге Федір Андрійович (1802—1897, Фрідріх-Георг) — російський правник, історик.

Топоніми

Земля Бунге — острів у Східносибірському морі.

Бунге (місто) — у Донецькій області.